«Меркурій» — банк, публічна компанія, головний офіс якого розташований у місті Харків.

12 червня 2014 НБУ вирішив ліквідувати банк «Меркурій» через неплатоспроможність.

Історія банку 
 18 листопада 1992 року — Реєстрація АКБ «Меркурій» Національним банком України
 Липень 1993 року — Вступ до Асоціації українських банків
 Жовтень 1993 року — Вступ до Харківського банківського Союзу
 Вересень 1994 року — Початок здійснення операцій з векселяи
 Липень 1995 року — Введено в експлуатацію сейфи депозитарного сховища
 Вересень 1996 року — Отримано дозвіл Міністерства фінансів України на здійснення випуску та обігу цінних паперів
 Березень 1998 року — Відкрито перше відділення банку
 Травень 1998 року — Впроваджено систему електронних платежів «Клієнт-Банк»
 Червень 1998 року — Вступ до Української асоціації інвестиційного бізнесу
 Квітень 2000 року — Початок обслуговування карток міжнародних платіжних систем Visa та Europay
 Травень 2000 року — Підключення до міжнародної системи термінових переказів Western Union
 Вересень 2000 року — Призначення довіреним банком НБУ на міжбанківському ринку
 Січень 2002 року — Розпочала роботу Філія АКБ «Меркурій» у м. Києві
 Вересень 2002 року — Впроваджено власний банківський продукт для дистанційного керування поточними рахунками фізичних осіб — комплекс «Домашній банк»
 Жовтень 2002 року — Пенсійний фонд України надав право сплачувати пенсії та грошову допомогу населенню Харківської області
 Грудень 2002 року — Підключення до інформаційно-ділінгової системи REUTERS
 Грудень 2003 року — Перемога в тендері на право готівкового обслуговування коштів органів Держказначейства в Харківській області та в м. Києві
 Липень 2004 року — Створено перший в Харкові Фонд фінансування будівництва
 Серпень 2004 року — Початок емісії власних платіжних карток НСМЕП
 Вересень 2004 року — Підключення до системи SWIFT
 Жовтень 2004 року — Початок співпраці з Державним фондом сприяння житловому молодіжному будівництву
 Жовтень 2005 року — Розпочато проведення операцій з еквайрингу
 Жовтень 2005 року — Організовано емісію двох випусків безпроцентних цільових облігацій для отримання квартир в новобудовах
 Грудень 2005 року — Здано в експлуатацію два будинки, що споруджувались через фонди фінансування будівництва
 Грудень 2005 року — Вступ до Асоціації «Регіональне будівництво»
 Січень 2006 року — За участі в експерименті Національного Банку України відкрито перше міні-відділення банку в формі модуля
 Листопад 2006 року — Презентовано новий Головний офіс банку на вул. Петровського, 23
 Жовтень 2007 року — Підключення до міжнародної системи термінових переказів MoneyGram
 Червень 2008 року — Розпочато емісію карток MasterCard
 Липень 2008 року — Розпочато емісію карток VISA
 Липень 2008 року — Розпочато операції з банківськими металами
 Грудень 2008 року — Відкрито відділення в м. Суми
 Жовтень 2009 року — Перейменування в Публічне акціонерне товариство банк «Меркурій»
 Вересень 2010 року — Розпочато фінансування будівництваза адресою: пр. Перемоги № 53-б в рамках фонду «Трест Житлобуд-1»
 27.06.2014 анульовано ліцензію здійснення банком Меркурій професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи.

Керівництво банку

Ліцензії 
АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» працює на підставі ліцензії № 165, виданої Національним банком України 13 листопада 2009 року, Дозволу № 165-5 від 13 листопада 2009 р. та Ліцензій ДКЦПФР на право професійної діяльності на фондовому ринку: серія АВ № 493456 від 09.11.2009 р. на право здійснення брокерської діяльності, серія АВ № 493457 від 09.11.2009 р. на право здійснення дилерської діяльності, серія АВ № 493458 від 09.11.2009 р. на право здійснення андерайтингу, серія АВ № 493459 від 09.11.2009 р. на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.
           
Вищевказані документи надають право АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» здійснювати такі операції:
 
 Прийом вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів і зарахування коштів на них;
 Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
 Надання гарантій і поручительств, а також інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі;
 Придбання права вимоги виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 Лізинг;
 Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
 Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів і інших оборотних платіжних інструментів;
 Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 Надання консультаційних і інформаційних послуг щодо банківських операцій.
 Операції з валютними цінностями: неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті і здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті і здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 Емісія власних цінних паперів;
 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
 Перевезення валютних цінностей і інкасація коштів;
 Здійснення операцій за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах і відсотках; фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
 Довірче керування засобами і цінними паперами за договорами з юридичними і фізичними особами;
 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Членство у асоціаціях і міжнародних організаціях 
 Асоціація українських банків
 Харківський банківський союз
 Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу
 Visa International;
 REUTERS
 Національна система масових електронних платежів
 SWIFT
 Асоціації "Регіональне будівництво"

Власний капітал банку

Чисті активи банку

Інформація про власників істотної участі

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторіна банку
 Український банківський портал BankMan
 Фінансовий портал Finance.Ua
 Інформаційний портал про банки України
 Український інформаційний портал банківських послуг
 Український фінансовий сервер
 Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

Ліквідовані банки України